Dierking ist der Familienname folgender Personen:

Connie Dierking (1936–2013), US-amerikanischer Basketballspieler
Jürgen Dierking (1946–2016), deutscher Übersetzer, Autor, Vorleser und Lehrbeauftragter
Kirsten Dierking (* 1962), amerikanische Dichterin
Scott Dierking (* 1955), amerikanischer Footballspieler